

Angola
 Paredes – miejscowość w Angoli

Hiszpania
 Paredes – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha
 Paredes de Escalona – gmina w Hiszpanii, w prowincji Toledo, w Kastylii-La Mancha
 Paredes de Nava – gmina w Hiszpanii, w prowincji Palencia, w Kastylii i León
 Paredes de Sigüenza – gmina w Hiszpanii, w prowincji Guadalajara, w Kastylii-La Mancha
 Murias de Paredes – gmina w Hiszpanii, w prowincji León, w Kastylii i León

Portugalia
 Paredes – miejscowość w Portugalii, leżąca w dystrykcie Porto, w regionie Północ w podregionie Tâmega.
 Paredes – miejscowość w Portugalii w gminie Penafiel

Zobacz też 
 Paredes de Escalona – gmina w Hiszpanii, w prowincji Toledo, w Kastylii-La Mancha
 Paredes de Nava – gmina w Hiszpanii, w prowincji Palencia, w Kastylii i León
 Paredes de Sigüenza – gmina w Hiszpanii, w prowincji Guadalajara, w Kastylii-La Mancha
 Murias de Paredes – gmina w Hiszpanii, w prowincji León, w Kastylii i León
 Paredes de Coura – miejscowość w Portugalii, leżąca w dystrykcie Viana do Castelo, w regionie Północ w podregionie Minho-Lima.